Аустерліц означає:

 Битва під Аустерліцом — битва в часи наполеонівських війн (1805).
 Аустерліц — німецька назва чеського міста Славков у Брна, місце битви.
 Аустерліц — район муніципалітету Осдорф, округ Рендсбург-Екернферде, Німеччина
 Аустерліц (Зейст) — район в місті Зейст, провінція Утрехт, Нідерланди
 Аустерліц (Кентуккі) — населений пункт у США.
 Аустерліц (Нью-Йорк) — місто у США.
 Вокзал Аустерліц — залізничний вокзал у Парижі
 Аустерліц (корабель) — трипалубний корабель, який використовувався французьким флотом (1832).
 Аустерліц (комп'ютерна гра) — стратегічна гра від Mirrorsoft 1989 року
 Аустерліц (роман) — назва роману В. Г. Зебальда.
 Аустерліц (фільм, 1960) — художній фільм Абеля Ґанса.
  — німецький документальний фільм Сергія Лозниці.

Аустерліц — прізвище таких людей:

 Фредерік Аустерліц (1899—1987), американський танцюрист, співак і актор, відомий під псевдонімом Фред Астер.
 Фрідріх Аустерліц (1862—1931) — австрійський журналіст і політик.
 Маріанна Аустерліц — австрійська акторка театру.
 Роза Аустерліц (1876—1939) — німецька письменниця.
 Роберт Аустерліц (письменник) (1861/62–1937) — австро-німецький письменник і редактор.